Druccy-Lubeccy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego.

Ludzie 
 Aleksander Drucki-Lubecki – polski ziemianin
 Franciszek Drucki-Lubecki (1878–1944) – polski polityk, senator II i III kadencji (1928–1935)
 Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846) – polski polityk i finansista, minister skarbu Królestwa Polskiego w latach 1821–1830
 Konstanty Drucki-Lubecki (1893–1940) – polski wojskowy, pułkownik Wojska Polskiego
 Władysław Drucki Lubecki (1864–1913) – polski działacz społeczny, prezydent Grodna w roku 1907

Zobacz też 
 Druck (herb szlachecki) – herb szlachecki